Plusieurs ordres ont porté le nom d'ordre du Christ:

 L'ordre du Christ du Portugal, créé après la dissolution de l'ordre des Templiers.
 L'ordre du Christ du Saint-Siège.
 L'ordre du Christ du Brésil.